Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Oliver Marach e Fabrice Martin per 3–6, 7–67, [13–11].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (primo turno)

  Treat Huey /  Maks Mirny (semifinale)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (primo turno)

Alternate 

  Sander Groen /  Adelchi Virgili (primo turno)

Wildcard 

  Benjamin Becker /  Frank Moser (primo turno)

  Bjorn Fratangelo /  Dennis Novikov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2016
ATP World Tour 2016